Кампо ел Верхел има више значења:

 Кампо ел Верхел (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо ел Верхел (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику